Chotowo – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie stołpeckim.
 Chotowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Błagojewgrad, w gminie Sandanski